John Steele House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 John Steele House (Massachusetts), ID-Nr. 84002829
 John Steele House (North Carolina), ID-Nr. 94001051
 John Steele House (Utah), ID-Nr. 88000401